Koppgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Koppgölen (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Koppgölen (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (17,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn